После окончательного поражения кавалеров в битве при Вустере 3 сентября 1651 года в ходе гражданской войны в Англии будущий король Англии Карл II, бывший уже королём Шотландии), был вынужден бежать из страны. За информацию, ведущую к поимке Карла, было объявлено вознаграждение в размере 1 тыс. ф. с. Опираясь на поддержку сети дворян-роялистов, Карл сначала попытался бежать в Уэльс, затем, замаскированный под слугу — в Бристоль, позже, замаскированный под сбежавшего любовника — на южное побережье в Чармуте. Наконец, он поехал на восток в Шорхэм, откуда 15 октября 1651 года уплыл на угольном судне во Францию.

Побег

Уход из Вустера 

После битвы при Вустере 3 сентября 1651 года Карл вернулся в свою квартиру в Вустере, откуда сбежал через чёрный ход после прибытия парламентских сил. Он бежал из города через ворота Святого Мартина на север в компании лорда Уилмота, лорда Дерби, Чарльза Гиффарда (или Гиффорда) и других. Карл хотел поехать в Лондон, а не в Шотландию, куда предпочитало большинство участников. Он рассказал только Уилмоту о своем плане, договорившись о встрече в таверне «Три журавля». В этот момент наступила ночь, у него не было убежища, и он нуждался в поддержке своей небольшой группы верных офицеров.

Королевский отряд, насчитывавший около шестидесяти конных офицеров, первоначально направился на север из Вустера, хотя их точный маршрут неизвестен. Самый ранний письменный отчет принадлежит Блаунту, который упоминает «Кинвер-Хит недалеко от Киддерминстера» и Стаурбриджа. Эта группа могла быть группой беглецов, которых Ричард Бакстер заметил проезжавшим через Киддерминстер. Одна интерпретация определяет Кинвер-Хит как пустошь, остатком которой является Кинвер-Эдж, и в этом случае группа, вероятно, пересекла бы мост Кукли и прошла через Блейксхолл. Однако вряд ли они отправились бы оттуда в Стоурбридж, так как это потребовало бы их резкого поворота на восток. Альтернативное объяснение состоит в том, что рассматриваемая пустошь находилась в восточной части округа Кинвер, к востоку от Каунсолла, Уиттингтона, Дансли, включая Иверли. Это простирается за границу в сторону Хэгли, Педмора, Олдсвинфорда и Волластона. По версии Уиллис-Бунда, они выбрали прямой путь в Стоурбридж, хотя и через Хэгли, но это не привело бы их туда ни через Киддерминстер, ни через что-либо, что можно было бы назвать Кинвер-Хит.

В Кинвер-Хит группа посовещалась, и лорд Дерби предложил Боскобел-Хаус в Шропшире в качестве безопасного убежища. Сам Дерби был укрыт там на прошлой неделе арендаторами-католиками пятью братьями Пендрелл, после битвы при Уиган-лейн. Сопровождавший группу владелец дома Чарльз Гиффард согласился, но предположил, что безопаснее будет в его поместье Уайт Ледис Прайори.

Согласовав этот план, группа направилась в сторону Стоурбриджа. В городе находился гарнизон парламентских войск, но Карл миновал их, не подняв тревоги. Снова направившись на север, группа ненадолго остановилась в Уордсли, а рано утром 4 сентября прибыла в «Белые дамы».

Боскобел-Хаус, попытка бегства в Уэльс 

В Уайт Ледис короля встретил Джордж Пендрелл. Он связался со своим братом Ричардом, который занимался сельским хозяйством в Хоббал-Грандж, недалеко от Тонга. Вместе они замаскировали короля под батрака, «в кожаном камзоле, паре зеленых бриджей и комбинезоне… такого же зелёного цвета,… самое грубое полотно»; и Ричард отрезал королю волосы, оставив их короткими на макушке, но длинными по бокам. Однако теперь было сочтено, что королю будет безопаснее путешествовать почти одному, и поэтому всех его сторонников, кроме лорда Уилмота, убедили уйти.

На рассвете и под проливным дождем Чарльза перевели из «Белых дам» в соседний Спринг-Коппис в поместье, где он спрятался там с Ричардом Пендреллом. Вскоре после этого рота местной милиции остановилась в Уайт Ледис и спросила, видели ли короля. Солдатам сказали, что он путешествовал некоторое время назад; убежденные, они прошли дальше, но Чарльз увидел их, когда они проезжали мимо.

Пендреллы научили Чарльза говорить с местным акцентом и ходить как простой обыватель. Они объяснили, что не знают способа безопасно доставить его в Лондон, но что в доме живущего недалеко от реки Северн их знакомого Фрэнсиса Вульфа Мадли Корт есть несколько укрытий. После наступления темноты Ричард Пендрелл отвез Чарльза в Хоббол-Грейндж, где он пообедал, а затем немедленно отправился в Мадли, надеясь в конечном итоге пересечь реку Северн в Уэльсе, где роялисты пользовались сильной поддержкой. На мельнице Эвелит их окликнул местный мельник, и пара сбежала, хотя позже выяснилось, что он был роялистом и скрывал некоторых членов побежденной армии. Карл и Ричард прибыли в Мадли-Корт около полуночи 5 сентября..

В Мэдли Вулф сказал Ричарду и королю, что его дом больше не в безопасности, но предоставил Карлу сарай, пока Ричард и Вулф осматривали перекрестки через Северн. Они обнаружили, что река очень тщательно охраняется, и Карл с Ричардом были вынуждены вернуться в Боскобель, по пути переходя вброд ручей и останавливаясь у Уайт Ледис, где они узнали, что лорд Уилмот в безопасности в соседнем Мозли-холле. Прогрессу сильно мешали больные и кровоточащие ноги Чарльза, а отданные ему туфли были из грубой кожи и слишком малы. Они добрались до Боскобел-Хауса около 3 часов утра 6 сентября.

Дуб 

Участвовавший в битве при Вустере полковник Уильям Керлесс также прибыл в Дом Боскобелей. По его предложению он и король провели весь день 6 сентября в соседнем дубе (Королевский дуб), в то время как парламентские войска обыскивали окружающий лес. Измученный король какое-то время спал, поддерживаемый Кэрлессом, который, когда его руки устали, был «вынужден… ущипнуть Его Величество до конца, чтобы он мог разбудить его, чтобы предотвратить нависшую над ним опасность». Вечером они вернулись в Боскобель-Хаус.

Тем временем Хамфри Пендрелл сообщил об учинённом над ним допросе в штаб-квартире местного ополчения силами парламентского полковника, который подробно расспрашивал его о том, был ли король в «Белых леди»; однако Хамфри убедил офицера, что его там никогда не было. Полковник напомнил Хамфри о награде в 1 тысяч фунтов за информацию, которая привела к поимке короля, и о «наказании за сокрытие короля, которое было смертью без пощады». Это ещё больше подчеркнуло важность скорейшего вывоза Стюарта из страны. Карл провёл последнюю ночь в яме для священника.

Мозли-Холл 
По предложению лорда Уилмота Чарльз уехал из Боскобеля в Мозли-холл поздно вечером 7 сентября верхом на старой лошади, предоставленной мельником Хамфри Пендреллом. Короля сопровождали все пять братьев Пендреллов и Фрэнсис Йейтс (слуга Чарльза Гиффарда и шурин Пендреллов). Вскоре после отъезда из Боскобеля лошадь споткнулась, и Хамфри Пендрелл пошутил, что это «неудивительно, потому что на её спине вес трех королевств». Группа остановилась у Пендефордской мельницы, где Чарльз спешился, так как продолжать езду было небезопасно. Трое братьев вернули лошадь, а Ричард и Джон Пендрелл вместе с Фрэнсисом Йейтсом продолжили путь с королем в Мозли-холл.

В Мозли, доме Томаса Уитгрива, Чарльзу дали еду и сухую одежду, а священник Уитгрива, отец Джон Хаддлстон, вымыл ушибленные и кровоточащие ноги короля. Тронутый Чарльз сказал Хаддлстону: «Если Богу будет угодно, я приду к своей короне, и вы, и все ваши убеждения будете иметь такую ​​​​же свободу, как и любой из моих подданных». Чарльз провел ночь и следующие два дня, прячась в Мозли-холле, впервые с 3 сентября заснув в постели. Позже тем же утром он увидел, как мимо проходили некоторые из его бегущих шотландских войск

Когда парламентские войска прибыли в Зал, Карла поспешно спрятали в жреческом отверстии, спрятанном за стеной спальни. Войска обвинили Уитгрива в том, что он сражался на стороне короля в Вустере (чего у него не было, хотя он сражался как роялист, прежде чем был ранен и взят в плен в битве при Нейзби в 1645 году). Уитгрив убедил войска, что он слишком слаб, чтобы помочь беглым роялистам, и они ушли, не обыскав дом.

Попытка бежать в Бристоль 
Король больше не чувствовал себя в безопасности в Мозли-холле, и Уилмот предложил ему переехать в Бентли-холл недалеко от Уолсолла, резиденцию полковника Лейна, офицера роялистской армии с 1642 года, и его сестры Джейн Лейн. Уилмот узнал, что Джейн получила разрешение, позволяющее ей и слуге поехать в Эбботс Ли в Сомерсете, чтобы навестить подругу, миссис Джордж Нортон, которая ждала ребёнка. Аббаты Ли лежали через ущелье Эйвон от важного морского порта Бристоля, и Уилмот предложил королю воспользоваться разрешением, отправиться в Бристоль, замаскировавшись под слугу Джейн, а оттуда сесть на корабль во Францию. Вскоре после полуночи 10 сентября король уехал в Бентли-холл и прибыл туда рано утром.

Чарльз был одет как сын фермера-арендатора и принял псевдоним «Уильям Джексон» для следующей части своего путешествия. Группа отправилась в путь, Чарльз ехал на той же лошади, что и Джейн Лейн. Их сопровождали Вити Петре (сестра Джейн Лейн), её муж Джон Петре и Генри Ласселлес, ещё один родственный офицер-роялист. Уилмот отказался путешествовать переодетым; он открыто проехал на полмили впереди отряда и сказал, что, если ему бросят вызов, он заявит, что охотится. Группа проехала через Роули-Реджис, затем через Куинтон в Бромсгроув. Когда они прибыли в Бромсгроув, они обнаружили, что лошадь, на которой ездили Чарльз и Джейн, потеряла подкову. Король, играя роль слуги, отвел лошадь к кузнецу. Король, когда он позже рассказал свою историю Сэмюэлю Пепису и другим, сказал: «Когда я держал ногу своей лошади, я спросил кузнеца, какие новости. избиение негодяев шотландцев. Я спросил его, не захвачен ли кто-нибудь из англичан, присоединившихся к шотландцам. Я сказал ему, что если этот мошенник будет взят, он заслуживает повешения больше, чем все остальные, за то, что привел шотландцев. На что он сказал, что я говорил как честный человек, и так мы расстались».

Группа достигла Вуттон-Уовен, где возле гостиницы собралась кавалерия Армии Новой Модели. Здесь Джон и Уити Петре пошли впереди группы. Король, Джейн Лейн и Генри Ласселлес с большим хладнокровием проскакали сквозь войска. Затем вечеринка продолжилась через Стратфорд-на-Эйвоне и в Лонг-Марстон, где они провели ночь 10 сентября в доме Джона Томса, другого родственника Джейн. Здесь, в соответствии с его обликом слуги, повар заставил его работать на кухне, заводя домкрат, которым жарили мясо в камине. Чарльз был неуклюж в этом, и повар сердито спросил его: «Что ты за земляк, что не умеешь заводить домкрат?» Чарльз извинился, сказав, что, будучи сыном бедняка, он так редко ел мясо, что не знал, как пользоваться жаровней. Его история была принята, и его личность не была установлена.

11 сентября они продолжили путь через Чиппинг-Кэмпден, а затем в Сайренчестер, где и заночевали. На следующее утро они отправились в Чиппинг-Содбери, а затем в Бристоль и прибыли в Ли-Корт, резиденцию Нортонов в Эбботс-Ли, ближе к вечеру 12 сентября. Нортоны не знали о личности короля во время его трехдневного пребывания. Однако дворецкий Поуп, который раньше был солдатом-роялистом, сразу узнал его. Чарльз подтвердил свою личность Поупу, который позже впустил Уилмота в дом незамеченным. Папа также попытался найти корабль для короля в порту Бристоля, но обнаружил, что ни один из них не отправится во Францию ​​в течение следующего месяца. Находясь в Abbots Leigh, Чарльз отвел подозрения, попросив слугу, который был в личной охране короля в битве при Вустере, описать внешний вид и одежду короля в битве. Мужчина посмотрел на Чарльза и сказал: «Король был как минимум на три пальца выше [вас]».

Поскольку никаких кораблей найти не удалось, Поуп предложил королю найти убежище в доме полковника Фрэнсиса Уиндема, другого офицера-роялиста, который жил в сорока милях от него в деревне Трент недалеко от Шерборна на границе Сомерсет/Дорсет. Семья Уиндемов была известна и Уилмоту, и Чарльзу, поскольку дочь старой кормилицы короля вышла замуж за старшего брата Уиндема Эдмунда. Чарльз и Уилмот решили отправиться на южное побережье с Джейн. Однако у миссис Нортон внезапно начались схватки, и она родила мертвого ребёнка. Поскольку теперь Джейн не могла покинуть Abbots Leigh, не вызвав подозрений, Поуп подделал письмо Джейн, в котором сообщал ей о серьёзной болезни её отца и заявлял, что она немедленно требуется домой.

Утром 16 сентября Чарльз отправился в замок Кэри, где провел ночь. На следующий день он прибыл в Трент.

Из Трента в Чармут и обратно 

Следующие несколько дней король провел в Трент-Хаусе, пока Уиндем и Уилмот пытались найти корабль из Лайм-Реджиса или Уэймута. Уиндем связался с капитаном Эллесдоном, другом из Лайм-Реджиса, один из арендаторов которого, Стивен Лимбри, на следующей неделе отплывал в Сен-Мало. Было решено, что Чарльз и Уилмот могут сесть на судно под видом торговцев, направляющихся взыскать деньги с должника..

22 сентября Чарльз поехал в Чармут в компании Джулианы Конингсби, племянницы леди Уиндем, пара притворилась сбежавшей парой. Чарльз ждал в таверне Queen’s Arms Inn, пока Уилмот договорился с капитаном Лимбри о том, чтобы отвезти их во Францию. Однако Лимбри не появился, поскольку (по его словам) его жена заперла его в спальне, опасаясь за его безопасность.

Утром 23 сентября Чарльз и Джулиана отправились в соседний Бридпорт, все ещё надеясь, что король сможет уйти с побережья Дорсета. Когда они прибыли, они, к своему ужасу, обнаружили, что город заполнен парламентскими войсками, собирающимися отплыть на Джерси. Чарльз смело прошел сквозь солдат к лучшей гостинице и устроил комнаты. Конюх столкнулся с королем, сказав: «Конечно, сэр, я знаю ваше лицо», но Чарльз убедил его, что он и конюх одновременно были слугами мистера Поттера из Эксетера..

Тем временем Уилмот остался в Чармуте после того, как его лошадь потеряла подкову. Конюх гостиницы, парламентский солдат, заподозрил подозрения, и его подозрения подтвердились, когда кузнец сказал ему, что одна из лошадиных подков была выкована в Вустершире. Узнав, что «сбежавшая пара» уехала в Бридпорт, конюх сообщил об этом своему командиру, который поскакал за ними. Уилмот, также пытавшийся найти короля в Бридпорте, ошибся гостиницей. Он послал слугу найти Чарльза и сообщил, что они должны встретиться за городом. При встрече они договорились, что им следует вернуться в Трент ввиду значительного количества войск в местности. Двигаясь по небольшой проселочной дороге (Ли-Лейн) в северном направлении, они едва не пропустили группу войск, ехавших из Чармута. Современный мемориальный камень на Ли-лейн увековечивает побег.

Заблудившись, Чарльз и Уилмот решили остановиться на ночь в деревне Бродвиндзор, в гостинице «Джордж». В тот же вечер прибыл местный констебль с сорока солдатами, которые должны были разместиться в гостинице по пути в Джерси. К счастью для Чарльза, внимание было отвлечено одной из женщин, путешествующих с солдатами, идущими на роды, что позволило королю сбежать на следующее утро и вернуться в Трент-Хаус.

Из Трента в Шорхем, побег по Францию 
Следующие двенадцать ночей Чарльз провел в Трент-Хаусе, пока продолжал искать проезд во Францию. В ночь своего возвращения в дом он встретил двоюродного брата Эдварда Хайда, который знал полковника Эдварда Фелипса из Монтакьют-Хауса. Сам Уиндем предложил помощь своего друга Джона Ковентри, сына бывшего лорда-хранителя Великой печати Томаса Ковентри. Когда Уилмот связался с ним, и Фелипс, и Ковентри пообещали служить Карлу. Проход был заказан на корабле из Саутгемптона 29 сентября, но потом корабль был реквизирован для перевозки войск на Джерси. Затем Фелипс, Ковентри и доктор Хенчман из Солсберийского собора решили проверить побережье Сассекса и связались с полковником Джорджем Гюнтером из Рактона, между Хавантом и Чичестером.

6 октября король, Джулия Конингсби и Генри Питерс (слуга Уиндема) уехали из Трента в дом Кэтрин Хайд, вдовы члена парламента Лоуренса Хайда в Хил-Хаусе в Вудфорде, между Солсбери и Эймсбери. Как только королm прибыл, он сделал вид, что уехал навсегда: катался по округе, посещал Стоунхендж и, наконец, вернулся, о чём знала только миссис Хайд. 7 октября Уилмот посетил полковника Гюнтера, который нашел французского купца Франциска Манселла, ныне проживающего в Чичестере. Вместе они договорились с капитаном Николасом Таттерселлом, чтобы перевезти короля и Уилмота из Шорхэма на угольной лодке «Сюрприз» за 80 фунтов стерлингов.

Рано утром 13 октября король и Фелипс поехали из Хил-хауса в Уорнфорд-Даун, где встретили Уилмота и Гюнтера. Оттуда группа отправилась в Хэмблдон, где жила сестра Гюнтера и в доме которой они остановились на ночь. На следующий день они поехали в расположенную в пятидесяти милях рыбацкую деревню Брайтхелмстоун (ныне Брайтон), остановившись перекусить в Хоутоне, прежде чем отправиться в деревню Брамбер, которая, к их ужасу, была заполнена солдатами. Гюнтер решил, что им остаётся смело проехать через деревню. Когда они уходили, к ним быстро подъехал отряд из пятидесяти солдат, а затем промчался мимо по узкой улочке, сильно напугав путешественников. В деревне Бидинг Гюнтер оставил группу, чтобы ехать один, в то время как остальные продолжили путь другим маршрутом, встретившись с Гюнтером в гостинице «Джордж» в Брайтхельмстоуне вечером 14 октября.

Гюнтер знал, что гостиница «Джордж» — безопасное место для ночлега. Однако, когда прибыл капитан Таттерселл, он узнал короля и пришел в ярость. Его ярость привлекла внимание трактирщика, который также узнал Карла, ибо был слугой Карла I. Стюарт, в свою очередь, узнал трактирщика и заметил Гюнтеру, что «этот парень знает меня, а я его; Надеюсь, он честный малый». Тем временем разгневанный Таттерселл потребовал ещё 200 фунтов стерлингов в качестве платы за риск. Как только король и Гюнтер согласились, Таттерселл безоговорочно поклялся служить королю. Затем король ненадолго отдохнул, прежде чем отправиться к лодке в Шорхэме, в нескольких милях к западу.

Около 2 часов ночи 15 октября Король и Уилмот сели на «Сюрприз», который через пять часов отплыл во время прилива. Через два часа после этого в Шорхэм прибыл кавалерийский отряд, чтобы арестовать короля, получив приказ найти «высокого черноволосого мужчину ростом шесть футов два дюйма».

Король и Вильмот высадились во Франции в Фекане, недалеко от Гавра, утром 16 октября 1651 года.

Франция, возвращение на родину 

На следующий день Чарльз отправился в Руан, а затем в Париж, чтобы остаться со своей матерью, королевой Генриеттой Марией. Он не должен был возвращаться в Англию в течение девяти лет.

За смертью Оливера Кромвеля в 1658 г. последовали два года политической неразберихи, приведшие к восстановлению монархии в 1660 г. По возвращении Карла II в Англию в 1660 г., Джейн Лейн, Томас Уитгрив и Ричард Пендрелл получали ежегодную пенсию в размере 200 фунтов стерлингов, из которых 100 фунтов стерлингов должны были выплачиваться потомкам Ричарда Пендрелла на неограниченный срок. Остальные братья Пендрелл получали меньшие пенсии. Пенсии Пендерелам (альтернативное написание Пендрелла) до сих пор выплачиваются ряду потомков.. В какой-то момент срок действия пенсии Уитгрива истек (возможно, она так никогда и не была выплачена), как и пенсии Джейн Лейн.

Некоторые семьи, помогавшие королю, были награждены гербами или дополнениями к существующему гербу. Герб, врученный полковнику Кэрлессу, представлял собой дуб на золотом поле с красной феской с тремя королевскими коронами, представляющие королевства Англии, Шотландии и Ирландии. Герб украшен гражданской короной из дубовых листьев, опоясывающей скрещенные меч и скипетр. Пендерели использовали идентичные гербы, различающиеся по цвету: серебряное поле и чёрный герб, герб с королевской короной вместо гражданской короны. Герб Лейнов был увеличен за счет добавления кантона с тремя львами Англии.

Последствия 
В последующие годы Карл любил подробно рассказывать о своем побеге, его воспоминания записаны граф Кларендон Эдуард Хайд, врач Джордж Бейт и Сэмюэл Пипс.

Во время своего побега Карл вступил в тесные отношения с людьми, с которыми обычно не общался. Помощь простых людей, кажется, дала ему ощущение искренней любви, чего он редко испытал бы при дворе в обычное время.

Когда он умирал вечером 5 февраля 1685 года, его брат и наследник герцог Йоркский привел к его постели отца Джона Хаддлстона, с которым король проводил время в Мозли-холле и который тогда проживал в Сомерсет-Хаусе, говоря: «Сир, этот добрый человек когда-то спас вам жизнь. Теперь он пришел спасти вашу душу». Король подтвердил, что желает умереть в лоне римско-католической церкви, а затем Хаддлстон выслушал исповедь короля и провел помазание и виатикум. После восшествия на престол Якова II Хаддлстон продолжал жить с королевой Екатериной в Сомерсет-Хаусе..

Память 
 Вскоре после Реставрации Исааку Фуллеру было поручено создать серию из пяти картин, посвященных первым дням побега. Созданные им картины Короля в Уайт Ледис, Короля в Боскобельском лесу, Король и полковника Керлесс на дубе, Король Карл II на мельничной лошади Хамфри Пендерела и Король Карл II и Джейн Лейн, едущие в Бристоль выставлены в Банкетинг-хаус в Уайтхолле в Лондоне.
 В день рождения Карла II 29 мая 1664 года парламентским актом был объявлен Днём дубового яблока, в книгу общих молитв была внесена специальная служба. На протяжении более 200 лет день рождения короля отмечался ношением веточки дубовых листьев в память о событиях. Традиция больше не соблюдается.
 Сотни гостиниц и трактиров по всей стране до сих пор называются Королевский дуб, как и восемь кораблей Королевского флота.
 Побег из Англии ежегодно отмечается яхт-клубом Сассекса в День дубового яблока гонкой на яхтах из Брайтона в Фекамп под названием «Королевская гонка побега».
 Ещё одно празднование проводится каждый год в Королевском госпитале в Челси в день, обозначенный как День основателя, который проходит недалеко от Дня дубового яблока. В День основателя пенсионеров Королевской больницы осматривает член британской королевской семьи.
 Тропа Королевский путь длиной в 625 миль, начинающийся с Вучестера и хWorcester and finishing at Shoreham.
 Роман Уильяма Гаррисона Эйнсворта Боскобел или королевский дуб (1871 год).
 Песня группы Barnstormer 1649 во главе с Attila the Stockbroker «Monarch’s Way», в которой событие описывается с республиканских позиций.
 Роман Джоржетт Хейер Бегство короля (1938 год).
 В романе Джиллиан Бэгвелл 2011 года «Королева сентября» рассказывается о роли, которую Джейн Лейн сыграла в побеге Чарльза. Книга была выпущена в Великобритании в 2012 году под названием «Любовница короля».
 Лунный всадник — британский фильм плаща и шпаги 1958 года, слабо основанный на последних днях побега.

Примечания

Литература 
 
  — Available in various formats at Internet Archive, this is the earliest, not entirely reliable account, of the escape of Charles II, first published shortly after the Restoration in 1660.
 
 Fea, A. (1897, second ed. 1908) The Flight of the King, London.
 
 
 
 
 
 
 
  — Presents Pepys’s transcription of Charles’s account and his edited version side by side, as well as other contemporary accounts.
 
 
 
 
 
 Uglow, J. (2009) A Gambling Man: Charles II and the Restoration, Faber and Faber

 
 —This also chronicles the delightfully daffy 1911 re-enactment of the events.
 
 
 H.P. Kingston. «The Wanderings of Charles II in Staffordshire and Shropshire»
 Jean Gordon Hughes. «A King in the Oak Tree»

Ссылки 

 
 
 
 
 * 

Английская революция
1651 год
Кавалеры